Prva hrvatska muška košarkaška liga (Prva muška liga) svoje drugo izdanje ima u sezoni 2018./19., te predstavlja ligu drugog stupnja hrvatskog košarkaškog prvenstva za muškarce. Prvak je postala "Sonik Puntamika" iz Zadra.

Sustav natjecanja  
U ligi sudjeluje 12 klubova koji igraju dvostrukim liga-sustavom (22 kola), a potom četiri najbolja kluba igraju doigravanje (na dvije pobjede).

Sudionici 

 Dubrovnik, Dubrovnik 
 Đakovo, Đakovo 
 Ribola Kaštela, Kaštel Sućurac, Kaštela 
 Pula 1981, Pula 
 Kvarner 2010, Rijeka
 Universitas, Split 
 Jazine Arbanasi, Zadar 
 Sonik Puntamika, Zadar 
 Agrodalm, Zagreb 
 Dubrava, Zagreb 
 Rudeš, Zagreb 
 Zapruđe, Zagreb

Ljestvica

Rezultatska križaljka

Doigravanje 
 - domaća utakmica za klub1 
 - gostujuća utakmica za klub1

{|class="wikitable" style="font-size: 90%"
!klub1 !!pob-por !!klub2 !!ut.1 !!ut.2 !!ut.3  
|-
!colspan="6"|poluzavršnica 
|-
|Sonik Puntamika ||align="center"|2-0 ||Agrodalm ||bgcolor="turquoise"|90:66 ||bgcolor="lightsalmon"|89:65 ||align="center"| -  
|-
|Dubrava ||align="center"|2-1 ||Dubrovnik ||bgcolor="turquoise"|85:79 ||bgcolor="lightsalmon"|79:87 ||bgcolor="turquoise"|92:82 
|-
!colspan="6"|
|-
!colspan="6"|završnica 
|-
|bgcolor="gold"|Sonik Puntamika ||align="center"|'2-1 ||bgcolor="silver"|Dubrava ||bgcolor="turquoise"|86:62 ||bgcolor="lightsalmon"|81:86 ||bgcolor="turquoise"|84:81 
|}

 Kvalifikacije za Premijer ligu  
Igrano u travnju 2019. godine (11.-plasirani klub Premijer lige i doprvak Prve lige''), na dvije pobjede.

 - domaća utakmica za klub1 
 - gostujuća utakmica za klub1  
''Ažurirano: 29. lipnja 2019.  
Izvor:

Unutarnje poveznice 
 Premijer liga 2018./19. 
 Druga liga 2018./19. 
 Kup Krešimira Ćosića 2018./19.

Vanjske poveznice 
 hks-cbf.hr, Prva muška liga 
 eurobasket.com, Prva liga

Izvori 
 hks-cbf.hr, Prva muška liga - ljestvica 2018./19., pristupljeno 24. travnja 2019. 
 hks-cbf.hr, Prva muška liga - klubovi, pristupljeno 24. travnja 2019. 
 ksz-zagreb.hr, ''Prva liga 2018./19., pristupljeno 24. travnja 2019. 
 eurobasket.com, Croatian Prva Liga Games / Schedule (2018-2019), pristupljeno 24. travnja 2019. 
  

2018-19 prva
m-2-prva
2018-19